Zsolt Varga puede referirse a las siguientes personas:

Zsolt Varga (piragüista), piragüista húngaro; o
Zsolt Varga (waterpolo) (1972-), jugador de waterpolo húngaro.